Mansonia (houtsoort)
Bete (volk), een volk in Ivoorkust.